Aanpassingsklas, in het Vlaamse lager onderwijs, om leerlingen met leerachterstand op te vangen
Abstract Poëtische Kunst
Amsterdamse Plaatjeskaart, kaart voor het testen van oogafwijkingen bij kinderen.
Algemene periodieke keuring, de autokeuring
Android Package file, een bestandsformaat voor het Android platform, zie APK (bestandsformaat)